

Personaggi 
Falconieri – nobile famiglia fiorentina.
 Alessandro Falconieri (1657-1734) – cardinale italiano.
Alessio Falconieri (1200-1310) – fondatore dell'Ordine dei Servi di Maria.
Andrea Falconieri (1585 o 1586-1656) – compositore italiano di musica barocca.
Chiarissimo Falconieri Mellini  (1794-1859) – cardinale italiano.
Giuliana Falconieri  (1270 circa – 1341) – religiosa italiana dell'ordine dei Servi di Maria.
Ettore Falconieri (1934) – musicista italiano, batterista del cantante Peppino di Capri.
 Ignazio Falconieri (1755-1799) – presbitero e latinista italiano, vittima della repressione borbonica.
 Lelio Falconieri (1585-1648) – cardinale italiano.
 Ottavio Falconieri (1636-1675) –  storico e archeologo italiano.
Vito Falconieri (1986) – calciatore italiano.
 Guido Orazio Di Carpegna Falconieri (1840-1919) –  politico italiano.

Edifici 

Villa Falconieri – a Frascati.
Palazzo Falconieri – a Roma.
 Torre dei Falconieri – a Paternò.

Altro 
Villa Falconieri – film muto tedesco del 1929.